Olof Rabenius kan syfta på:

 Olof Rabenius (1651–1717), svensk skolman
 Olof Ingelsson Rabenius (1730–1772), svensk jurist 
 Olof Rabenius (1882–1948), svensk skolman och författare